Mariposa puede referirse a:

Biología 
 Las mariposas (Lepidoptera), orden taxonómico de insectos.
 Mariposa, sinónimo del género de plantas Calochortus, perteneciente a la familia Liliaceae.
 La mariposa (Desmodium incanum), planta perenne de la familia de las fabáceas.
 La mariposa galana o reinita galana (Setophaga discolor); ave paseriforme de la familia Parulidae.

Geografía 
 Mariposa, condado del estado de California (Estados Unidos).
 Mariposa, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Mariposa, en el estado de California (Estados Unidos).
 Mariposa, municipio del estado de Iowa (Estados Unidos).
 Mariposa, municipio del estado de Nebraska (Estados Unidos).
 Mariposa, una estación del metro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California (Estados Unidos).
 Mariposas, localidad de Bolivia en el departamento de Cochabamba.

Música 
 Mariposa, álbum de la cantante mexicano-estadounidense de tex-mex Jennifer Peña.
 Mariposa, canción del grupo español La Oreja de Van Gogh.
 Mariposas, álbum del cantautor cubano Silvio Rodríguez.
 Mariposas, canción de la banda mexicana de pop Belanova.
 Mariposas, canción de la cantante colombiana Shakira.
 Mariposa tecknicolor, canción del compositor, cantautor y pianista argentino Fito Páez.
 Mariposa traicionera, canción de la banda mexicana de rock pop Maná.

Tecnología 
 Las puertas de ala de mariposa o puertas de mariposa; tipo de puertas a menudo vistas en automóviles de alto rendimiento.
 La válvula de mariposa, dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido mediante una placa que gira sobre un eje.

Otros artículos en Wikipedia 
 La Mariposa, serie de televisión colombiana.
 Las Mariposas, apodo de las Hermanas Mirabal, activistas dominicanas.
 El estilo mariposa, un estilo de natación.
 Navaja de mariposa, navaja de origen filipino.

Enlaces externos